Sirac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sirac, Gers, kommun, departementet Gers i regionen Occitanien,

Kroatien 

 Sirač, Bjelovar-Bilogoras län, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar